Zari ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael Zari (* 1991), deutscher Schauspieler

Zari steht für:

 Zari (Distrikt), ein Distrikt in der nordafghanischen Provinz Balch (Provinz)
 Zari (Sprache), eine ausgestorbene Tschadische Sprache
 Zari (Gemeinde), eine Gemeinde im Kreis Lhünzê, Regierungsbezirk Shannan, Tibet, Volksrepublik China